Steve Bullock (ur. 1953) – brytyjski polityk
 Steve Bullock (ur. 1966) – amerykański polityk